Гальс — топоним в Европе.

 Гальс (город) — коммуна в Швейцарии.
 Гальс (шрифт) — на основе шрифта Gill Sans.